La gara dei tuffi dalla piattaforma 10 metri maschile dei Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016 sarà disputata il 19 e il 20 agosto presso il Centro Aquático Maria Lenk. Vi parteciperanno 28 atleti provenienti da 18 diverse nazioni. La gara si svolgerà in tre turni, in ognuno dei quali l'atleta eseguirà una serie di sei tuffi.

Programma

Risultati

Preliminari

Semifinale

Finale

Collegamenti esterni

Tuffi ai Giochi della XXXI Olimpiade